Lésigny (Seine-et-Marne)
 Lésigny (Vienne)